Kodrąb ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kodrąb, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Radomszczański der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Kodrąb
 Kodrąb (Wolin), Ort in der Gemeinde Wolin in Powiat Kamieński der Woiwodschaft Westpommern